Лорд Хау може да се отнася за:

 Ричард Хау – британски военноморски офицер
 Джефри Хау – британски политик
 остров Лорд Хау – австралийски остров в Тихия океан
 архипелаг Лорд Хау, в чийто състав влиза едноименният остров
 хребет Лорд Хау – подводно плато в Тихия океан

Вижте също 
 Пръчица от остров Лорд Хау – вид насекомо